Denumirea de Doliște se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Doliște, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Doliște, un sat în comuna Aksakovo, regiunea Varna.